Justice (engl. Gerechtigkeit) steht für:

 Justice (deutsche Band), deutsche Thrash-Metal-Band
 Justice (französische Band), französisches Duo der elektronischen Tanzmusik
 Justice (Zeitung), Wochenzeitung der britischen Social Democratic Federation
 Justice (Reportage) deutsches Reportageformat zu Justizthemen des Senders RTL, ausgestrahlt seit 2013   
 Justice (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 1954 bis 1956
 Justice (Dokumentarfilm), Dokumentarfilm von Doug Liman (2023)
 Justice – Eine Frage der Gerechtigkeit, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1999 von Jack Ersgard
 Justice – Nicht schuldig, US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2006

Justice ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Justice (Illinois)
 Justice (Oklahoma)
 Justice (West Virginia)

in Kanada:
 Justice (Manitoba)

Justice ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Justice (1951–2005), britischer Ruderer
 Anna Justice (1962–2021), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Bill Justice (William Justice; 1914–2011), US-amerikanischer Trickfilmzeichner
 David Justice (* 1966), US-amerikanischer Baseballspieler
 Drew Justice (* 2001), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 James Robertson Justice (1907–1975), britischer Schauspieler und Ornithologe
 Jean-Claude Justice (1949–1999), französischer Autorennfahrer
 Jim Justice (* 1951), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 Katherine Justice (* 1942), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Justice (Schauspieler) (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Victoria Justice (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Model

Justice ist der Ringname folgender Personen:

 Christopher J. Parks, US-amerikanischer Wrestler und Profifootballer

Siehe auch:
 Justiz (Begriffsklärung)